Lorenzo Morón puede hacer referencia a las siguientes personas:
Lorenzo Morón Vizcaíno, futbolista y entrenador español
Lorenzo Morón García, futbolista del Real Betis, hijo del anterior